Lie je priimek več osebnosti:

 Marius Sophus Lie - norveški matematik (1842 - 1899)
 Trygve Lie - norveški politik, prvi generalni sekretar OZN (1896 - 1968)